een historische naam voor Spaans
 Castellano (Villa Lagarina), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Villa Lagarina
 Paul Castellano ("Big Paul") een voormalig Italiaans-Amerikaans crimineel
 Richard S. Castellano, een Amerikaans acteur
 Ramón José Castellano, een Argentijns rooms-katholiek aartsbisschop
 Talia Castellano, een Amerikaans youtuber, overleden op 13-jarige leeftijd